David Gutiérrez de Coz (1980), Spaans voetballer
 David Gutiérrez Cataluña (1981), Spaans wielrenner
 David Gutiérrez Gutiérrez (1982), Spaans wielrenner
 David Gutiérrez Palacios (1987), Spaans wielrenner